Sergi Enrich Ametller, né le  à Ciutadella de Menorca dans les Baléares, est un footballeur espagnol qui évolue au poste d'attaquant à la SD Eibar.

Biographie

Carrière en club 

Le , Enrich inscrit un doublé en Segunda División face au club de Lugo. Le match se termine sur le prolifique score de 6-6.

Le , Enrich signe un contrat de deux ans à la SD Eibar, club évoluant en première division espagnole.

À la suite du départ à la retraite d'Iván Ramis, Enrich est nommé capitaine d'Eibar pour la saison 2020-2021.

Carrière en sélection 
Convoqué avec l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans en 2008, Enrich dispute deux matchs.

Fait divers 
En , Enrich, ainsi que son coéquipier d'Eibar Antonio Luna, voient une sextape commune réalisée avec une femme fuiter sur la toile. Les deux joueurs s'excusent et affirment que la partenaire était consentante.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du RCD Majorque B
Joueur du RCD Majorque
Joueur du Recreativo de Huelva
Joueur de l'AD Alcorcón
Joueur du CD Numancia
Joueur de la SD Eibar
Naissance en février 1990
Naissance à Ciutadella de Menorca